Glina peut désigner :

Géographie 
 en Albanie
 Glina, un village situé en Albanie ;
 en Croatie
 la Glina, une rivière de Croatie, affluent de la Kupa ;
 Glina, une ville et une municipalité située dans le comitat de Sisak-Moslavina ;
 en Pologne
dans la voïvodie de Łódź
 Glina, un village situé dans la gmina de Wola Krzysztoporska, powiat de Piotrków Trybunalski ;
 Glina, un hameau situé dans la gmina de Złoczew, powiat de Sieradz ;
 Glina, un village situé dans la gmina de Rzeczyca, powiat de Tomaszów Mazowiecki ;
 Glina, un village situé dans la gmina de Małkinia Górna, powiat d'Ostrów Mazowiecka ;
 Glina, un village situé dans la gmina de Celestynów, powiat d'Otwock;
 Glina, un village situé dans la gmina de Miedzna, powiat de Węgrów;
dans la voïvodie de Mazovie
 Glina, un village situé dans la gmina de Solec nad Wisłą, powiat de Lipsko ;
dans la voïvodie de Poméranie
 Glina, un village situé dans la gmina de Sadlinki, powiat de Kwidzyn ;
 en Roumanie
 Glina, un village situé dans le județ d'Ilfov ;

Autre 
 Glina, une série télévisée réalisée par Władysław Pasikowski.

Homonymie de toponyme